

Toponyme 
 Brazda (Tchoutcher Sandevo)

Patronyme 

 Kurt Brazda
 , peintre tchèque
 Pavel Brázda
 Rudolf Brazda